Мишел Вилијамс може да се односи на:
 Мишел Вилијамс (глумица), америчка филмска и телевизијска глумица
 Мишел Вилијамс (певачица), америчка певачица, текстописац и глумица, бивша чланица групе Дестинис чајлд